Larva – embrione animale

 Larva – emanazione di pensieri dotata di vita autonoma, o più semplicemente sinonimo di fantasma
 Lèmures – spiriti dei morti della religione romana

 Larva – comune della Spagna
 Larva – film del 1993 diretto da Antonio Rezza e Flavia Mastrella
 Larva (Metamorphosis) – film per la televisione del 2005 diretto da Tim Cox
 Larva – serie animata del 2011